О́лтон (англ. Alton) — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Джон Олтон — американский кинооператор.

Топонимы 
 Олтон — город в штате Иллинойс, США. Население 27865 человек (2010 год).
 Олтон — город в штате Техас, США. Население 12341 человек (2010 год).
 Олтон — город в штате Нью-Гэмпшир, США. Население 5250 человек (2010 год).
 Олтон — город в штате Миссури, США. Население 1216 человек (2010 год).
 Олтон — город в штате Мэн, США. Население 890 человек (2010 год).
 Олтон — город в штате Миссури, США. Население 871 человек (2010 год).
 Олтон — тауншип в штате Миннесота, США. Население 434 человек (2010 год).
 Олтон — город в штате Юта, США. Население 119 человек (2010 год).
 Олтон — город в графстве Хэмпшир, Великобритания. Население 17816 человек (2010 год).

Примечания